Карабинерос () — испанское бытовое/рыночное название нескольких ценных промысловых видов креветок разных родов семейства Aristeidae, характеризующихся крупным размером (12—22, иногда до 30 см) и ярко-красной окраской. Как правило, карабинерос употребляются приготовленными на гриле.

Виды:
 Aristaeomorpha foliacea
 Aristaeopsis edwardsiana (чаще под названием carabineros подразумеваются они)
 Aristeus antennatus

См. также 
 Карабинер

Dendrobranchiata